Джо Линус Бартон (; род. 15 сентября 1949 года, Уэйко) — американский политик-республиканец, представлявший в Палате представителей США  (1985 — 2019). Округ Бартона включает в себя Арлингтон, часть Форт-Уэрта и несколько небольших городов и сельских районов к югу от конурбации «». После поражения в 2014 году Ральфа Холла Бартон стал старейшиной делегации Техаса в конгрессе. Бартон прославился на всю страну после того как на встрече в мэрии предложил одному из избирателей «заткнуться». Член Кокуса () Чайной партии.

Биография 
Бартон родился в Уэйко (штат Техас), сын Бесс Винелл (урождённой Бис) и Ларри Линуса Бартона. Окончил среднюю школу в Уэйко. В 1972 году получил степень бакалавра промышленной инженерии в Техасском университете A&M в Колледж Стейшн, обучаясь благодаря стипендии премии Гиффорд-Хилл.. В 1973 году получил степень магистра промышленного управления в Университете Пердью (Уэст-Лафейетт, Индиана). Завершив образование, Бартон работал в частных промышленных компания до 1981 года, когда он стал  и начал работать под руководством министра энергетики США Джеймса Б. Эдвардса. Позже Бартон консультировал Atlantic Richfield Oil and Gas Co., затем занялся политикой. 6 ноября 1984 года был в первый раз избран в Конгресс США.

В 2005 году был основан Семейный фонд Бартона () для поддержки благотворительных организаций в округе конгрессмена. Исполнительным директором Фонда является его невестка Эми Бартон. Среди жертвователей такие крупные энергетические корпорации как базирующаяся в Чикаго , крупнейшая в США электрическая холдинговая компании по объёму выручки, крупнейшее в стране регулируемое коммунальное предприятие с приблизительно 10 миллионами клиентов, а также крупнейший оператор атомных электростанций. В июне 2008 года, в то время, когда Бартон добился принятия закона о помощи корпорациям в утилизации отработанного ядерного топлива, корпорация пожертвовала его Фонду $25 000. Exelon также пожертвовал $80 000 в фонды кампании Бартона. Известно, что Семейный фонд Бартона предоставил $90 000 долларов местному , это единственное зарегистрированное пожертвование, внесённое Фондом за первые 4 года его истории.

15 декабря 2005 года Бартон перенёс сердечный приступ и был доставлен в .

В 2006 году во время слушаний в конгрессе по видеоиграм Бартон сообщал, что играл в компьютерные игры, в Sid Meier's Civilization IV.

Бартон был сторонником системы плей-офф для определения национального чемпиона по американскому футболу среди , выступая даже за принятие закона, требующего, чтобы любая игра национального студенческого чемпионата была частью плей-офф.

В феврале 2015 года Джо Бартон развёлся с Терри Бартон. У пары четверо детей и пять внуков.

Выборы 
В 1984 году Филип Грэмм, 6 лет представлявший 6-й избирательный округ штата Техас в Палате представителей США, решил баллотироваться в Сенат США, тем самым освободив своё место в нижней палате Конгресса. Бартон стал одним из участников республиканских праймериз в 6-м округе. В первом туре он набрал 41,96 % голосов, опередив троих конкурентов. Во втором туре Бартон смог победить Макса Хойта, получив 50,05 % голосов. Затем он победил кандидата Демократической партии , бывшего члена Палаты представителей Техаса, набрав 56,60 %. Бартон был одним из шести новичков среди республиканских конгрессменов, избранных в Техасе в 1984 году, и известных как Texas Six Pack. В 1986 году Бартон выиграл перевыборы, опередив кандидата Демократической партии , который позже будет избран в Конгресс в соседнем округе, а в 2000-х годах занимал посты министра ВВС и министра армии.

С 1988 по 2010 год Бартон неизменно выигрывал выборы в своём округе, набирая не менее 60 % голосов. Наименьшее число голосов (60,47 % против 37,08 % у соперника) он получил на выборах 2006 года, победив победил демократа Дэвида Харриса. Второе наименьшее число голосов за Бартона было зафиксировано на выборах 2008 года, когда он победил кандидата демократов Людвига Отто с результатом 62 % против 36,6 %. За всё это время Бартон только дважды пришлось участвовать в первичных выборах, в 1992 и 1994 годах. В 1992 году он победил Майка Макгинна (79 % против 21 %). В 1994 году он победил Джерри Гуда с ещё более внушительным перевесом (89 % против 11 %).

Более чем четвертьвековое пребывание Бартона в Конгрессе в конце концов вызвало недовольство у части республиканцев, желавших обновления партии. В 2011 году ряд консервативных групп Техаса сформировали так называемый , чтобы удалить его и нескольких других конгрессменов, работающих в течение долгого времени. Демократический национальный комитет использовал комментарии Бартона в политической рекламе, показанной на национальном уровне и направленной против всех кандидатов от Республиканской партии. Несколько веб-сайтов были созданы и посвящены борьбе против восьмого по счёту избрания Джо Бартона в Палату представителей.

На праймериз 2012 года Бартону противостояли три основных претендента: Джо Чоу, мэр , Итамар Гелбман, консультант по вопросам безопасности; и Фрэнк Кучар, бизнесмен из Далласа и бывший проповедник. Чоу — первый афроамериканский мэр в истории Техаса, назвал Бартона «самым коррумпированным конгрессменом в штате Техас». Впрочем, кампания против очередного переизбрания Бартона провалилась. К конце марта 2012 года ему удалось собрать для своей кампании $1,3 млн долларов по сравнению с $28 800 у Чоу, $178 000 у Гельбмана и $463 у Кучара. Бартон уверенно выиграл праймериз, получив 63,22 %,, а затем и выборы, опередив демократа Кена Сандерса (58 % против 39 %).

4 марта 2014 года Бартон без труда выиграл республиканские праймериз, опередив своего главного оппонента Фрэнка Кучара (72,7 % против 27,3 %). 4 ноября Бартон в шестнадцатый раз избрался в Палату представителей, опередив демократа Дэвида Козада (61,15 % против 36,44 %). В Конгрессе 114-го созыва Бартон являлся старейшиной Техасской делегации.

На первичных выборах 1 марта 2016 года Бартон получил 55 197 голосов (68,7 %), уверенно заняв первое место. 8 ноября Бартон набрал 58,34 % голосов и опередил демократического кандидата Руби Фэй Вулридж из Арлингтона, выиграв свой семнадцатый подряд срок в Палате.

30 ноября 2017 года Бартон отказался от переизбрания на новый срок. Его преемником стал однопартиеец, налоговый асессор-коллектор округа Таррант Рон Райт.

Выборы в Сенат США 
В 1993 году Бартон участвовал в специальных выборах на место в Сенате США от штата Техас, освободившемся после отставки Ллойда Милларда Бентсена-мл., который стал министром финансов США в администрации Билла Клинтона. По итогам конкурса Бартон занял третье место, уступив право участвовать в выборах  Кэй Бэйли Хатчисон и члену  Бобу Крюгеру.

Пребывание в должности 
За почти треть века пребывания в Палате представителей Бартон успел не раз выступить в качестве автора и лоббиста ряда законодательных инициатив. Среди них:
 Закон об энергетической политике 2005 года (Energy Policy Act of 2005), в том числе положение о «безопасной гавани» для МТБЭ;
 антишпионский SPY ACT;
 Закон об использовании ламп лучшего качества, который отменил бы Закон об энергетической независимости и безопасности от 2007 года;
 Национальный закон о реформе здравоохранения от 2006 года (National Institutes of Health Reform Act of 2006);
 активно продвигал принудительное переключении с аналогового телевидения на цифровое и продажу с аукционов публичных радиостанций частному бизнесу;
 выступал за продление действия Закона об избирательных правах в 2006 году;
 заблокировал двухпартийный закон о борьбе с аутизмом от 2006 года, вызвав тем самым критику в свой адрес;
 голосовал против Чрезвычайного закона о экономической стабилизации 2008 года в обоих его версиях.
 в сентябре 2014 года поддержал 40-летний запрет на экспорт сырой нефти из США, который вызвал разногласия как среди членов Республиканской партии, так и в общественном мнении США.
 выступает за отмену реформы здравоохранения и защиты пациентов в США (Obamacare), инициированной президентом Обамой.
 поддержал распоряжение президента Дональда Трампа от 2017 года о временном сокращении мусульманской иммиграции до тех пор, пока не будут разработаны более эффективные методы скрининга желающих въехать в США.

В 2005 году Бартон начал расследование двух исследований об изменении климата 1998 и 1999 годов. В своих письмах к авторам исследований он запрашивал подробную информацию об исследованиях и источниках финансирования. «Вашингтон пост» осудило расследование Бартона как «охоту на ведьм». В 2013 году, обсуждая трубопровод Keystone XL, Бартон утверждал, что текущее изменение климата не является искусственным, в качестве доказательства сославшись на описание наводнения в Библии.

17 июня 2010 года Бартон обвинил Белый дом в «вымогательстве 20 миллиардов долларов» с нефтяного гиганта BP после того, как компания достигла соглашения с администрацией Обамы о создании счёта условного депонирования средств для погашения требований людей, пострадавших от аварии в Мексиканском заливе. Он выдвинул обвинение в начале слушания в Палате, на котором главный исполнительный директор BP Тони Хейворд впервые появился перед Конгрессом. Высказывания Бартона подверглись широкой критике со стороны представителя Белого дома Роберта Гиббса, вице-президента Джо Байдена, лидеров республиканцев в Конгрессе США и ряда других однопартийцев, некоторые из которых призвали Бартона оставить пост главы Подкомитета по энергетике.

Членство в комитетах 
Комитет по энергетике и торговле (почётный председатель)
 Подкомитет по торговле, производству и торговле
 Подкомитет по коммуникациям и технологиям
 Подкомитет по энергетике
 Подкомитет по окружающей среде и экономике
 Подкомитет по вопросам здравоохранения
 Подкомитет по надзору и расследованиям

Членство в группах 
 Кокус конгрессменов США по Турции и американцам турецкого происхождения (; двухпартийная платформой для конгрессменов, интересующихся американо-турецкими отношениями и вопросами турецких американцев);
 Кокус конгрессменов по защите неприкосновенности частной жизни (; учредитель и сопредседатель);
 Международный кокус конгрессменов по сохранению растений );
 Республиканский исследовательский комитет ();
 Кокус спортсменов ();
 Кокус Чайной партии ();
 Кокус конгрессменов по цементной промышленности ().

Электоральная история 

|+ Результаты выборов в 6-м избирательном округе штата Техас (1984–2016)
! Год
! Республиканцы
! Голоса
! %
! Демократы
! Голоса
! %
! Другие
! Партия
! Голоса
! %
|-
|1984
| |Джо Бартон
| |131 482
| |57 %
| |
| |100 799
| |43 %
|
|
|
|
|-
|1986
| |Джо Бартон
| |86 190
| |56 %
| |
| |68 270
| |44 %
|
|
|
|
|-
|1988
| |Джо Бартон
| |164 692
| |68 %
| |Пэт Кендрик
| |78 786
| |32 %
|
|
|
|
|-
|1990
| |Джо Бартон
| |125 049
| |66 %
| |Джон Уэльш
| |62 344
| |33 %
|bgcolor="#DDDDDD" |Питер Уоршам
|bgcolor="#DDDDDD" |write-in
|bgcolor="#DDDDDD" |737
|bgcolor="#DDDDDD" |<1,0 %
|-
|1992
| |Джо Бартон
| |189 140
| |72 %
| |Джон Дитрих
| |73 933
| |28 %
|
|
|
|
|-
|1994
| |Джо Бартон
| |152 038
| |76 %
| |Терри Джесмур
| |44 286
| |22 %
|bgcolor="#FED105" |Билл Бэрд
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |4 688
|bgcolor="#FED105" |2 %
|-
|1996
| |Джо Бартон
| |152 024
| |76 %
| |Нет кандидата
| |
| |
| |Скит РичардсонКэтрин АндерсонДаг Уильямс
| |НезависимыйЛибертарианцыПартия налогоплательщиков
| |28 18714 4566 547
| |14 %7 %3 %
|-
|1998
| |Джо Бартон
| |112 957
| |73 %
| |Бен Бут
| |40 112
| |26 %
|bgcolor="#FED105" |Ричард Бэндлоу
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |1 817
|bgcolor="#FED105" |1 %
|-
|2000
| |Джо Бартон
| |222 685
| |88 %
| |Нет кандидата
| |
| |
|bgcolor="#FED105" |Фрэнк Брэди
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |30 056
|bgcolor="#FED105" |12 %
|-
|2002
| |Джо Бартон
| |115 396
| |70 %
| |Феликс Альварадо
| |45 404
| |28 %
| |Фрэнк БрэдиБи. Джей. Армстронг
| |ЛибертарианцыЗелёные
| |1 9921 245
| |1 %1 %
|-
|2004
| |Джо Бартон
| |168 767
| |66 %
| |Моррис Мейер
| |83 609
| |33 %
|bgcolor="#FED105" |Стивен Шредер
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |3 251
|bgcolor="#FED105" |1 %
|-
|2006
| |Джо Бартон
| |91 927
| |60 %
| |Дэвид Харрис
| |56 369
| |37 %
|bgcolor="#FED105" |Карл Налсен
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |3 740
|bgcolor="#FED105" |2 %
|-
|2008
| |Джо Бартон
| |174 008
| |62 %
| |Людвиг Отто
| |99 919
| |36 %
|bgcolor="#FED105" |Макс Кох
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |6 655
|bgcolor="#FED105" |2 %
|-
|2010
| |Джо Бартон
| |107 140
| |66 %
| |Дэвид Козад
| |50 717
| |31 %
|bgcolor="#FED105" |Байрон Северн
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |4,700
|bgcolor="#FED105" |3 %
|-
|2012
| |Джо Бартон
| |145 019
| |58 %
| |Кеннет Сандерс
| |98 053
| |39 %
| |Хью ЧовинБрендон Пармер
| |ЛибертарианцыЗелёные
| |4 8472 017
| |2 %1 %
|-
|2014
| |Джо Бартон
| |92 334
| |61 %
| |Дэвид Козад
| |55 027
| |36 %
|bgcolor="#FED105" |Хью Човин
|bgcolor="#FED105" |Либертарианцы
|bgcolor="#FED105" |3 635
|bgcolor="#FED105" |2 %
|-
|2016
| |Джо Бартон
| |159 444
| |58 %
| |Руби Фэй Вулридж
| |106,667
| |39 %
|bgcolor="#Green" |Даррел Смит-мл.
|bgcolor="#Green" |Зелёные
|bgcolor="#Green" |7,185
|bgcolor="#Green" |3 %

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список всех законопроектов, внесенных Бартоном, можно найти по адресам: Sponsored Bills  и Amendments .

 Участники кампании на сайте Newsmeat
 
Статьи
 How the Wall Street Journal and Rep. Barton celebrated a global-warming skeptic: The untold story of how a front-page article and powerful U.S. politicians morphed former mining executive Stephen McIntyre into a scientific superstar  Environmental Science & Technology, August 31, 2005 
 "Big Oil Looking for a Government Handout, Courtesy of Joe Barton" World Internet News, April 2006 
 "Activists Putting Heat on Barton"  Dallas Morning News, October 2006 
 "Eight More Deep Thoughts from Rep. Joe Barton"  Time, June 2010 

Члены Палаты представителей от штата Техас
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Школы менеджмента Университета Пердью
Выпускники Техасского университета A&M
Члены Республиканской партии США от Техаса